Сезон 1999/2000 стал для Атлетико Мадрид 65-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

21.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

12.960.000

Зима 

24.250.000

Общие убытки:21.500.000

Общая прибыль:37.210.000

Разница:15.710.000

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов как победитель текущего розыгрыша, в связи с чем «Сарагоса» стала участником Кубка УЕФА.
2 «Райо Вальекано» получил право участвовать в квалификационном раунде Кубке УЕФА как обладатель награды «Fair Play».

3 «Эспаньол» получил право участвовать в Кубке УЕФА как победитель кубка Испании.

Кубок Испании

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала 
"Атлетико" присуждена техническая победа из-за отсутствия у "Барселоны" необходимого количества игроков в заявке

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Атлетико» Мадрид